Аллотерии  — успешная ветвь мезозойских млекопитающих, которой, как таксону, с 1965 года придают ранг подкласса.

Наиболее важной характеристикой данного подкласса было наличие нижних коренных зубов, снабжённых двумя продольными рядами бугорков. В состав аллотериев входил весьма успешный для своего времени отряд многобугорчатых (Multituberculata), гондванатерии (Gondwanatheria) и, возможно, харамииды (Haramiyida) или Euharamiyida.

Аллотерии имели узкий таз, что свидетельствует о том, что их детёныши рождались мелкими и беззащитными, как у современных сумчатых.

Систематика 
Отниэл Марш, первым выделивший аллотериев в 1880 году, рассматривал их как отряд в составе сумчатых. В 1997 году Маккенна и Белл пересмотрели классификацию, выделив их как инфракласс.

См. также 
 Eleutherodontidae

Примечания

Литература

Ссылки 
 Review of the early allotherian mammals